Гран-при Монако 1996 года — шестой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1996 года. Прошёл на трассе в Монте-Карло в Монако. Соревнования состоялись 19 мая 1996 года. Гонка прошла под дождём, что привело к большому числу сходов. Из-за мокрой трассы до финиша добрались всего лишь 3 автомобиля (единственный раз за всю историю Формулы-1), а Оливье Панис, занявший лишь 14-е место в квалификации, выиграл свой единственный Гран-при в карьере. Гонка была закончена после 75 кругов из 78 запланированных, так как время гонки превысило лимит в 2 часа.

Квалификация

Гонка 

|}

 Гонка была прекращена после 75 кругов вместо запланированных 78 из-за истечения двухчасового лимита.
 Первая и единственная победа в Ф1 Оливье Паниса.
 Первая победа в Ф1 для двигателей Mugen-Honda
 50-й и последний подиум в Ф1 для команды Лижье.
 50-й Гран-при в Ф1 для двигателей Mercedes.
 Первая после 15-летнего перерыва и последняя в истории Ф1 победа команды Лижье.
 Во время гонки Дэвид Култхард использовал шлем Михаэля Шумахера, так как его шлем запотевал в дождевых условиях.
 Ровно за 30 лет до победы Паниса, Гран-при Монако 1966 года запомнился так же рекордно малым числом финишировавших: 4 машины из 16, при этом, только они попали в итоговую классификацию. Предпоследним в той гонке выбыл Ги Лижье, основатель команды Лижье.

Ссылки 
 
 
 
 Статья о гонке на f1news.ru
 Статья о гонке на parabolike.com
 Статья о гонке на sports.ru
 Полная трансляция гонки на официальном канале F1 в YouTube

Гран-при Монако